Franciaország
Beaurepaire, település Franciaországban, Isère megyében
Beaurepaire, település Franciaországban, Oise megyében
Beaurepaire, település Franciaországban, Seine-Maritime megyében
Beaurepaire, település Franciaországban, Vendée megyében
Beaurepaire-en-Bresse, település Franciaországban, Saône-et-Loire megyében
Beaurepaire-sur-Sambre, település Franciaországban, Nord megyében